Elake kan syfta på:

 Elake polisen – tv-serie
 Elake kocken – tv-serie

Se även
 Elak – flera
 Elaka – flera